Kivipää kan syfta på följande platser:

Finland 

 Kivipää (kulle), Lappland, Norra Lappland, 
 Kivipää (ö), Södra Savolax, Nyslott, 

Robotskapade Finlandförgreningar